Персона года MusiCares — ежегодно вручаемая награда Национальной академией искусства и науки звукозаписи, той же организацией, что вручает музыкальную премию Грэмми. В названии премии отражается имя благотворительной некоммерческой организации «MusiCares», учрежденная академией для «обеспечения медицинской помощи нуждающимся музыкантом». Вручение награды проходит во время «недели Грэмми» с трибьют-концертом, который помогает собрать деньги для фонда.

Список

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «MusiCares» 

Грэмми